Tertunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tertunsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Tertunsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar